Hountondji ist der Familienname folgender Personen:
 Andréas Hountondji (* 2002), französischer Fußballspieler
 Cédric Hountondji (* 1994), beninischer Fußballspieler
 Gisèle Hountondji (* 1954), beninische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Paulin J. Hountondji (* 1942), ivorischer Philosoph